Steinberg Cubase é um software de gravação e produção, sistema também chamado de DAW (Digital Audio Workstation), lançado pela empresa alemã Steinberg, pertencente à Yamaha, em abril de 1989.

Programas de computador
Programas para macOS
Programas para Windows